Фамилия може да се отнася за:

 Фамилия (име) – част от пълното име на човека
 Семейство